Arce (mitologia) — uma mensageira dos titãs na mitologia grega
Francisco Arce — futebolista paraguaio

Geografia
El Salvador
Ciudad Arce — no departamento de La Libertad

Espanha
Arce (Navarra) — município

Itália
Arce (Frosinone) — comuna do Lácio
Rocca d'Arce — comuna do Lácio

Ver também 
Arcee (Transformers) — personagem de ficção da franquia Transformers

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes